Utterback ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Utterback (1880–1942), US-amerikanischer Politiker
 John G. Utterback (1872–1955), US-amerikanischer Politiker
 Sarah Utterback (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin